Alora (Gwiezdne wojny)

Zobacz też 
 Álora – hiszpańskie miasto w prowincji Malaga
 Álora – stacja kolejowa w mieście Álora